Dale Earnhardt (1951–2001) amerikai autóversenyző
 Dale Earnhardt (1974) amerikai autóversenyző